Амстердамский турнир 1978 года — четвёртый международный предсезонный футбольный турнир, состоявшийся в честь 703-летия города Амстердам. В нём принимали участие четыре команды: бельгийский «Андерлехт», нидерландские АЗ '67 и «Аякс», а также бразильский «Флуминенсе», ставший первым клубом-участником не из Европы.

Организаторы турнира первоначально планировали, что за «Аякс» сыграет прощальный матч Йохан Кройф, объявивший о завершении игровой карьеры, но в итоге стороны не смогли окончательно договориться.

Победу в турнире впервые одержал амстердамский «Аякс», обыграв в финале по пенальти «Андерлехт» со счётом 4:3. Финальный матч стал прощальным для 42-летнего судьи Геррита Берревутса.

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com
 Amsterdam 703-toernooi

Сезоны Амстердамского турнира
Футбол в Европе в 1978 году
Август 1978 года
Спорт в Нидерландах в 1978 году